Kamakaʻimoku fue la Gran Jefa de Antiguo Hawái en siglo XVIII y la Reina de Hawái. Su nombre significa en castellano ojos de islas.

Biografía 
Su madre era la Gran Jefa Umiula-a-kaʻahumanu (hija del Gran Jefe Mahiolole) y su padre era el Gran Jefe Ku-a-Nuʻuanau, hijo del Gran Jefe Nuʻuanu (hijo del Rey ʻIkanaka de Hilo).

Se casó con el Gran Jefe Kalaninuiamamao con quien tuvo un hijo el Rey Kalaniʻōpuʻu.

El segundo marido de Kamakaʻimoku fue el Gran Jefe Keʻeaumoku Nui, hermano de su primer esposo. Con él tuvo un hijo que fue el Gran Jefe Keōua, padre del futuro Rey Kamehameha I el Grande.

Después Kamakaʻimoku se casó con su primo, el Rey Alapainui. Su hija fue la Princesa Manono I.

Kamakaʻimoku fue la abuela de Rey Kīwalaʻō y bisabuela de la Reina Keōpūolani.

Familia

Referencias 

Familia Real de Hawái